Grangeon renvoie aux rubriques suivantes :

Patronyme 
 Robert Grangeon (1935-), joueur français de rugby à XIII
 Philippe Grangeon (1957-), cadre communicant et conseiller politique

Bâtiment agricole 
 grangeon, ancienne habitation temporaire à usage viticole dans le Bugey, une des régions du département de l'Ain.
 grangeon, ancienne grange-grenier pour serrer les gerbes et le grain en Haute-Provence.